Айяши, аль-Айяши () — арабская нисба.

 Абу Салим аль-Айяши (1628—1679) — марроканский путешественник, писатель, исламский богослов, автор путевых заметок.
 Мухаммад аль-Айяши (ум. ок. 932) — среднеазиатский религиозный деятель X века, исламский богослов, учёный по фикху и писатель.